Název Irgiz může znamenat:

 Irgiz (město) — město v Akťubinské oblasti v Kazachstánu
 Irgiz (řeka) — přítok řeky Turgaj v Akťubinské oblasti v Kazachstánu

 Velký Irgiz — přítok Volgogradské přehrady v Samarské a v Saratovské oblasti v Rusku
 Malý Irgiz — přítok Saratovské přehrady v Saratovské oblasti v Rusku